Vidalia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vidalia (Georgia)
Vidalia (Louisiana)